Roton (motorfiets)
 roton (natuurkunde)